La Bruja (span. Bezeichnung für Die Hexe) ist ein altes mexikanisches Lied, das seinen Ursprung im Bundesstaat Veracruz hat und dort sehr populär ist. Um die Tradition auch in zukünftigen Generationen fortleben zu lassen, werden kinderfreundliche Filmversionen des Liedes verfasst.

Geschichte 
In einigen ländlichen Gebieten Mexikos kursieren etliche Geschichten und Legenden von Gespenstern, Dämonen und Hexen. Eine dieser Geschichten ist jene von „La Bruja“ und vielleicht vergleichbar mit jener des Dracula in Rumänien. Auch „La Bruja“ ist ein unheimliches Wesen, das seinen Opfern das Blut aussaugt.
Das Lied erzählt eine Geschichte von Verführung und Magie und gehört zu den beliebtesten Melodien des traditionellen Tanzes von Veracruz, bei dem die Tänzerinnen eine Kerze oder ein Glas auf dem Kopf tragen.

„La Bruja“ war eines der Lieblingslieder des mexikanischen Malers Diego Rivera, des zweimaligen Ehemanns der Malerin Frida Kahlo, und fand auch Aufnahme in den Film Frida, in dem Salma Hayek in der Rolle der Frida Kahlo ebenfalls dieses Lied singt. Ferner wurde im Zusammenhang mit dem Film ein Musikvideo mit Originalaufnahmen von Kahlo und Rivera zum Lied veröffentlicht.

Text 
Aufgrund unterschiedlicher Textversionen folgt der nachstehende Text der Version der im Bundesstaat Veracruz populären Folkloregruppe Tlen Huicani.

Zu den weiteren Interpreten des Liedes (mit leicht abweichenden Wörtern und Zeilen) gehören unter anderem Lila Downs und Eugenia León.

Literatur

Einzelnachweise 

Volkslied
Musik (Mexiko)
Veracruz (Bundesstaat)